Here’s Willie Nelson – wydany w roku 1963 album amerykańskiego muzyka country Willie’ego Nelsona.

Spis utworów

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy country
Albumy muzyczne wydane w roku 1963
Willie Nelson